Какао — дерево роду Теоброма родини Мальвові
 Какао — напій з какао-порошку
 Какао-боби — насіння дерева какао
 Какао-порошок — перемелена макуха після вичавлення какао-масла
 Какао терте
 Какао-масло